Slow Horses steht für:
 Slow Horses (Band), deutsche Countryband
 Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb, Spionagethriller-Fernsehserie (2022)
 Slow Horses (Roman), Spionageroman von Mick Herron (2010)